Американская мечта:

 Американская мечта — выражение, обозначающее идеал жизни «среднего жителя» США.
 «Американская мечта» — американская комедия о попытках телеведущего поднять рейтинг всеми возможными способами.
 «Американская мечта» Дасти Роудс (1945—2015) — американский рестлер.